Eisernes Zeitalter () bezeichnet:
 ein Weltzeitalter nach Hesiod, siehe Weltalter der Antike#Eisernes Zeitalter (nach dem Zeitalter der Heroen)
 das Kali-Yuga, ein Zeitalter der hinduistischen Kosmologie (nach dem Kupfernen Zeitalter)

Siehe auch:
 Eisenzeit, die von der Eisenverarbeitung geprägte Epoche